2012 год в шашках описывает годовые события в шашечном движении.

Соревнования ФМЖД

Композиция  
Второй этап XVI чемпионата Беларуси по шашечной композиции - шашки-100

Ссылки 
 Ivan Trofimov. Календарь 2012 (100)
 Ivan Trofimov. Календарь 2012 (64)

2012 год в шашках